Franciaország
Fribourg, település Franciaországban, Moselle megyében

 Svájc
Fribourg, város Svájcban
Fribourg kanton, Svájc egyik kantonja